Der Kanton Arleux war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Douai, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais. Sein Hauptort war Arleux. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1996 bis 2015 Charles Beauchamp (PCF).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 15 Gemeinden:

Arleux
Aufgelöst 2015